Сейлем (Салем):
 Сейлем (река) — приток реки Делавэр.
 Салем — арабское имя.

Населённые пункты 
 Сейлем (Арканзас)
 Сейлем (Виргиния)
 Сейлем (Коннектикут)
 Сейлем (Массачусетс) — город, известный процессом над ведьмами.
 Сейлем (Нью-Гэмпшир)
 Сейлем (Огайо)
 Сейлем (Орегон) — столица штата Орегон.
 Сейлем (округ, Нью-Джерси)
 Сейлем (округ Салин, Арканзас) — статистически обособленная местность, расположенная в округе Салин, Арканзас.
 Сейлем (тауншип, округ Касс, Миннесота)
 Сейлем (тауншип, округ Олмстед, Миннесота)

См. также 
 Залем (Баден)
 Залем (Лауэнбург)
 ОПГ «Сэйлем» — организованная преступная группировка в Крыму.
 «Салимов Удел» (или «Жребий») () — роман Стивена Кинга.
 Салем